Р240 — номерные межрегиональные автодороги в России:

 Р240 — межрегиональная автодорога федерального значения, соединяющая Уфу с Оренбургом, до 2010 года именовалась как автодорога Р314.
 Р240 — межрегиональная автодорога, соединяющая Татарстан с Ульяновской и Самарской областями.